Badger's Green – film del 1934 diretto da Adrian Brunel
Badger's Green – film del 1949 diretto da John Irwin
Badger's Green – film tv del 1953 diretto da R.C. Sherriff